Серебро и слёзы — трибьют-альбом, посвященный памяти Александра Башлачёва, записанный в 2010 году и выпущенный в ноябре 2014 года. В проекте участвовали многие известные рок-музыканты России и постсоветского пространства, большинство из которых лично знали Александра. Автором идеи и почти всех аранжировок является Дмитрий Ревякин и его группа Калинов мост, они же записали большую часть аккомпанемента.

История создания 
Мы очень трепетно отнеслись к задаче, которая перед нами стояла, и постарались сделать аранжировки такими, чтобы Александр был доволен. В проекте участвовали дорогие для меня музыканты, которые спели так, как они эти песни понимают, точно так же мыслят. Я уверен, здесь есть что послушать. Башлачёва, мне кажется, крайне сложно испортить, в каждой метафоре, в каждой строчке он просматривается, слышится, всё это читается и вкушается. — Дмитрий Ревякин</blockquote>

В песне «Некому березу заломати» звучит голос лидера позабытой архангельской группы Облачный край Сергея Богаева, успевшего принять участие в записи трибьюта незадолго до своей смерти.

Весь материал был записан ещё в 2010 году, но издать проект удалось только в 2014. Релиз был отложен из-за решения правовых вопросов с наследниками Башлачёва.

Интернет-презентация трибьюта в сокращённом виде состоялась ещё в феврале-марте 2013 года на волнах радиостанции Наше радио.

Содержание диска

Отзывы 
Обязательный альбом для каждого любителя того, что мы привыкли называть русским роком. — Андрей Бухарин, Rolling Stone

Примечания

Ссылки 
 Серебро и слёзы на Яндекс. Музыке

Альбомы Александра Башлачёва
Альбомы группы «Калинов Мост»
Трибьют-альбомы